iQOO — китайский производитель бытовой электроники со штаб-квартирой в Дунгуане, провинция Гуандун. Компания была основана 30 января 2019 года как дочерняя компания производителя бытовой электроники Vivo, базирующегося в том же городе.

История 
В марте 2019 года второй по величине производитель смартфонов в мире BBK Electronics анонсировала iQOO как суббренд Vivo в качестве нового члена линейки смартфонов наряду с Oppo, Vivo, Realme и OnePlus. Бренд был представлен в Индии в феврале 2020 года. iQOO также является суббрендом, ориентированным на производительность, придающим большее значение созданию и маркетингу своих телефонов специально для игр и других задач, требующих высокой производительности, в отличие от телефонов Vivo, ориентированных в основном на качество камеры и звука. Смартфон iQOO 3, представленный 25 февраля 2020 года, является их первым смартфоном с Snapdragon 865, дающим конкурентное преимущество геймерам. Изначально смартфоны продаются онлайн.

В течение 2020—2021 годов iQOO представила на китайском рынке шесть смартфонов и три смартфона на индийском рынке, по состоянию на май 2021 года.

 iQOO U3 с процессором MediaTek Dimensity 800U.
 iQOO U1x с процессором Snapdragon 662 и аккумулятором емкостью 5000 мАч.
 iQOO Neo 3 с процессором Snapdragon 865 и дисплеем с частотой обновления 144 Гц.
 iQOO 5 с процессором Snapdragon 865 и быстрой зарядкой мощностью 55 Вт
 iQOO 7 с процессором Snapdragon 870 и быстрой зарядкой мощностью 66 Вт
 IQOO 9pro, выпущенный в 2022 году с процессором Snapdragon 8 Gen 1 (2022), яркостью 1500 нит и быстрой зарядкой 120 Вт.
 iQOO 11 выпущен 10 января 2023 года с процессором Snapdragon 8 Gen 2 и быстрой зарядкой мощностью 120 Вт

Продукты

Смартфоны

iQOO 3 5G 
iQOO 3 — это смартфон 5G, выпущенный в 2020 году с процессором Snapdragon 865 и интерфейсом iQOO UI 1.0 на базе Android 10. Телефон оснащен дисплеем Super AMOLED с поддержкой HDR10+ и Corning Gorilla Glass 6. Он имеет алюминиевую раму со стеклянной спинкой и имеет чип памяти UFS 3.1 для хранения постоянных данных. Он оснащен четырехъядерной камерой на задней панели, оснащенной 48-мегапиксельной основной камерой, способной записывать со скоростью 4K@30/60fps. Он поддерживает WiFi 6 и оснащен оптическим сканером отпечатков пальцев под экраном. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 55 Вт, способную зарядить 4400 мАч до 50 % за 15 минут.

Серия iQOO

Серия iQOO Z

Серия iQOO U

Серия iQOO Pro

Серия iQOO Neo

Ссылки